Рудольф Руди Ларуссо (, 11 ноября 1937 — 9 июля 2004) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации за клубы «Миннеаполис / Лос-Анджелес Лейкерс» и «Сан-Франциско Уорриорз».

Биография 
Ларуссо был выбран на драфте НБА 1959 года во втором раунде под общим 10 номером клубом «Миннеаполис Лейкерс». В НБА Руди провёл 10 сезонов: 8 за «Лейкерс» и 2 за «Сан-Франциско Уорриорз». За свою карьеру он 5 раз выбирался для участия в матчах всех звёзд НБА.

В 1962 году в одной из игр он набрал 50 очков. Сезон 1967/68 он закончил на седьмом месте по результативности в лиге, в среднем за игру набирая 21,8 очка.

Руди Ларуссо умер в 2004 году от болезни Паркинсона.

Ссылки 
 Статистика в НБА на сайте Basketball-Reference.com

Выпускники Средней школы Джеймса Мэдисона (Бруклин)
Баскетболисты США
Игроки «Миннеаполис Лейкерс»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Сан-Франциско Уорриорз»
Родившиеся в Бруклине
Умершие в Лос-Анджелесе